Welch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kenneth R.G. Welch
 Marcus Baldwin Welch
 William Henry Welch
 Winona Hazel Welch